Скоглунд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скоглунд, Леннарт (1929—1975) — шведский футболист, один из лучших футболистов Швеции всех времён.
 Скоглунд, Эрик (род. 1991) — непобеждённый шведский боксёр-профессионал.